Armia Południowa (Rosja)
 Armia Południowa (Państwa Centralne)